Iranzo ist der Familienname folgender Personen:
 Álvaro Iranzo Gutiérrez (* 1955), spanischer Diplomat 
 Antonio Iranzo (1930–2003), spanischer Schauspieler
 Enma Iranzo Martín (* 1959), spanische Biochemikerin und Politikerin
 José Iranzo Bielsa (Pastor de Andorra; 1915–2016), spanischer Sänger
 José Iranzo Presencia (1833–1905), spanischer Politiker
 Juan Iranzo (* 1956), spanischer Ökonom
 Julio Iranzo (* 1930), spanischer Politiker
 Manuel Iranzo Benedito (1867–1921), spanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Rubén Iranzo (* 2003), spanischer Fußballspieler
 Silvia Iranzo (* 1958), spanische Diplomatin
 Ubaldo Iranzo (1854–1923), spanischer Architekt
 Vicente Iranzo (1889–1961), spanischer Arzt und Politiker